Krekelberg (Elkenrade), een heuvel bij Elkenrade in de gemeente Gulpen-Wittem
 Krekelberg (Schinnen), een heuvel bij Schinnen in de gemeente Beekdaelen met daarop de gelijknamige Hoeve Krekelberg
 Krekelberg (Bemelen), wordt vaak -onterecht- Bemelerberg genoemd

Personen
 Ed Krekelberg, een Nederlands wiskundedocent en rooms-katholiek priester, jezuïet en activist
 Gerard Krekelberg, een Nederlands onderwijzer, tekstdichter en heemkundige